Белоруссия на летних Олимпийских играх 2012 года была представлена 173 спортсменами в 25 видах спорта.

Белорусы завоевали 12 медалей, из которых только 2 были золотыми. По общему количеству наград эти Игры стали худшими для Белоруссии за всю историю с 1996 года. Завоевавшая третье золото Белоруссии толкательница ядра Надежда Остапчук на следующий день после окончания Олимпиады была дисквалифицирована за положительный допинг-тест и лишена награды.

В теннисе и стрельбе белорусы выиграли свои первые золотые награды на Олимпиадах (в теннисе это были вообще первые медали).

Награды

Медали по видам спорта

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

Спортсменов — 5

Бадминтон 

Спортсменов — 1

Бокс 

 Спортсменов — 3

Борьба 

Спортсменов — 11

Вольная борьба

Греко-римская борьба 
Впервые белорусские борцы-классики не выиграли ни одной медали.

Женская борьба

Велоспорт 

Спортсменов — 9

Шоссе

Трек 
 Командная гонка преследования

 Кейрин

 Спринт

 Омниум

Водные виды спорта

Плавание 

Спортсменов — 8

Прыжки в воду 

 Спортсменов — 2

Гимнастика

Спортивная гимнастика 

Спортсменов — 2

Художественная гимнастика 

Спортсменов — 8

Индивидуальное первенство

Групповые упражнения

Прыжки на батуте 

Мужчины

Женщины

Гребля на байдарках и каноэ 

Спортсменов — 12

Дзюдо 

Спортсменов — 2

Конный спорт 

 Спортсменов — 2

Троеборье

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 49

Беговые дисциплины

Шоссейные дисциплины

Технические дисциплины

Многоборья
Семиборье

Десятиборье

Настольный теннис 

Спортсменов — 3
Соревнования по настольному теннису проходили по системе плей-офф. Каждый матч продолжался до тех пор, пока один из теннисистов не выигрывал 4 партии. Сильнейшие 16 спортсменов начинали соревнования с третьего раунда, следующие 16 по рейтингу стартовали со второго раунда.

 Мужчины

 Женщины

Парусный спорт 

Спортсменов — 2
Соревнования по парусному спорту в каждом из классов состояли из 10 гонок, за исключением класса 49er, где проводилось 15 заездов. В каждой гонке спортсмены стартовали одновременно. Победителем каждой из гонок становился экипаж, первым пересекший финишную черту. Количество очков, идущих в общий зачёт, соответствовало занятому командой месту. 10 лучших экипажей по результатам 10 гонок попадали в медальную гонку, результаты которой также шли в общий зачёт. В случае если участник соревнований не смог завершить гонку ему начислялось количество очков, равное количеству участников плюс один. При итоговом подсчёте очков не учитывался худший результат, показанный экипажем в одной из гонок. Сборная, набравшая наименьшее количество очков, становится олимпийским чемпионом.

Мужчины

 Женщины

Использованы следующие сокращения:

Современное пятиборье 

Спортсменов — 4

Современное пятиборье включает в себя: стрельбу, плавание, фехтование, верховую езду и бег. Впервые в истории соревнования по современному пятиборью проводились в новом формате. Бег и стрельба были объединены в один вид — комбайн. В комбайне спортсмены стартовали с гандикапом, набранным за предыдущие три дисциплины (4 очка = 1 секунда). Олимпийским чемпионом становится спортсмен, который пересекает финишную линию первым.

Стрельба 

 Спортсменов — 9
По итогам квалификации 6 или 8 лучших спортсменов (в зависимости от дисциплины), набравшие наибольшее количество очков, проходили в финал. Победителем соревнований становился стрелок, набравший наибольшую сумму очков по итогам квалификации и финала. В пулевой стрельбе в финале количество очков за попадание в каждой из попыток измерялось с точностью до десятой.

Пулевая стрельба

Стендовая стрельба

Стрельба из лука 

 Спортсменов — 1

Теннис 

 Спортсменов — 3

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 8

Фехтование 

Спортсменов — 4

Футбол 

Спортсменов — 18

Мужчины 
 Состав команды

 Результаты
 Группа C

Ссылки 
 Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь

Примечания 

 

Страны на летних Олимпийских играх 2012 года